Муриля Хобарт Интернешънъл 2012 е 19-ото издание на Муриля Хобарт Интернешънъл. Турнирът е част от категория „Интернешънъл“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Хобарт, Австралия от 6 до 14 януари. Ярмила Гайдошова защитава титлата си, но отстъпва на четвъртфинала срещу бъдещата шампионка – квалификантката Мона Бартел. Германката печели първа титла в кариерата си, след като на финала надиграва с 6 – 1, 6 – 2 Янина Викмайер. На двойки победителки от Муриля Хобарт Интернешънъл 2011 са Сара Ерани и Роберта Винчи, но двете не се включват в схемата. Румънската двойка Бегу / Никулеску завоюват трофея след 2:0 сета над Чуан / Еракович.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Хобарт Интернешънъл